Soletellina är ett släkte av musslor. Soletellina ingår i familjen Psammobiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Soletellina